Vi eller VI kan syfta på:

Vi (helgedom) – en gammal benämning på en nordisk förkristen helgedom
 vi (textredigerare) – en textredigerare för Unix och linux
 Vi-butikerna – en detaljhandelskedja
 Vi (roman) – en dystopisk roman av den ryske författaren Jevgenij Zamjatin
 Vi (tidning) – en månadstidning (tidigare veckotidning) utgiven av Kooperativa förbundet
 Vi (film) – svensk film från 2013
 Vi (musikalbum) – musikalbum den Newkid från 2022
 Vi – en informell diskussionsklubb, se Palmstiernas klubb
 VI – romerskt skrivsätt för talet 6, se 6 (tal)
 -vi – ett ortnamnsefterled

Förkortningar
 VI –  förkortning för en arbetsgivarorganisation, se Föreningen Sveriges Verkstadsindustrier
 vi – språkkod (ISO 639-1) för vietnamesiska
 VI – landskod för Amerikanska Jungfruöarna
 .vi – toppdomän för Amerikanska Jungfruöarna

Geografi

Italien 

 Vico Canavese, Piemonte, Provincia di Torino,

Sverige 

 Vi, Sundsvalls kommun – en tätort på Alnön i Sundsvalls kommun, 
 Vi – en by i Sundsvalls kommun som ingår i tätorten Tunbyn, Sundsvalls kommun, 
 Vi – en by i Gävle kommun som ingår i tätorten Bergby, 
 Vi, Hofors kommun – en by (småort) i Hofors kommun, 
 Vi, Ockelbo kommun – ett bruk i Ockelbo kommun,